Drei U-Boote der United States Navy trugen bisher den Namen USS Plunger:

* USS Plunger (SS-2), ein U-Boot der Plunger-Klasse, in Dienst von 1903 bis 1913
 USS Plunger (SS-179), ein U-Boot der Porpoise-Klasse, in Dienst von 1936 bis 1945
 USS Plunger (SSN-595), ein U-Boot der Thresher-Klasse, in Dienst von 1962 bis 1990

Plunger